Guna, una città dell'India
Guna, un distretto dell'India
Guṇa, un concetto filosofico hindu
Guṇa, un grado apofonico del sanscrito
Guna, un monte in Etiopia